Simocybe — рід грибів родини Inocybaceae. Назва вперше опублікована 1879 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Simocybe відносять 80 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1879. Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns Hattsvampar. Förra Delen: Skifsvampar. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 32:1-571 — P.xxii, 416

Роди грибів
Агарикоміцети
1879 у науці